Alba Rigazzi  – ex modella e attrice italiana, Miss Italia 1965
 Layla Rigazzi – ex modella e attrice, Miss Italia 1960